Gijn ist der Familienname folgender Personen:

 Annelou van Gijn (* 1956), niederländische Archäologin
 Anton van Gijn (1866–1933), niederländischer Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer und liberaler Politiker
 Hugo van Gijn (1848–1937), niederländischer Politiker
 Simon van Gijn (1836–1922), niederländischer Kunstsammler

Gijn steht für:

 Huis Van Gijn, Museum in der Stadt Dordrecht, Provinz Zuid-Holland, Niederlande